Кубок Фарерських островів з футболу 2004 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру на Фарерських островах. Титул здобув ГБ Торсгавн.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|2 березня 2004

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|6 березня 2004

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|14 березня 2004

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|8 травня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 травня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|23 травня/3 липня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фарерських островів на rsssf 

2004
Фарерські острови